«I Feel Loved» () — песня британской группы Depeche Mode, второй сингл из их десятого студийного альбома Exciter, 37-й в дискографии группы. Вышел 30 июля 2001 года.

О песне 

В 2002 году песня была номинирована на «Грэмми» в двух номинациях. Версия «Danny Tenaglia’s Remix» уступила в номинации «Лучшая танцевальная запись» песне «All for You» Джанет Джексон, а в номинации «Лучший ремикс» — ремиксу Deep Dish песни «Thank You» Дайдо.

Музыкальный видеоклип 
Видеоклип на «I Feel Loved» снял режиссёр Джон Хиллкоут. Имеются четыре версии видео. Основная, созданная на основе сингл-версии (но без затухания музыки в конце), была выпущена на DVD-версии сборника 2006 года The Best Of, Volume 1.

По сюжету клипа, на концерт группы, проходящий в клубе в Лос-Анджелесском  в жаркую (102 °F) погоду, врываются полицейские с собаками. Однако, посетителей клуба это не смущает, и некоторые девушки даже начинают играть с собаками.

Списки композиций 
«I Feel Loved» написана Мартином Гором.«Dirt» написана Роном Эштоном, Скоттом Эштоном, Дэвидом Александером и Игги Попом.

Чарты

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Reprise Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Видеоклипы Depeche Mode
Видеоклипы, снятые Джоном Хиллкоутом
Песни, написанные Мартином Гором